Ланфан-плаза () — подземная пересадочная станция Вашингтонгского метро (WMATA) на Синей, Оранжевой, Жёлтой, Зелёной и Серебряной линиях. Она представлена тремя платформами: 2 боковыми на верхнем уровне, используемом Жёлтой и Зелёной линиями, и 1 островной на нижнем уровне, используемом Синей, Оранжевой и Серебряной линиями. Станция обслуживается Washington Metropolitan Area Transit Authority. Станция расположена в Юго-Западном квадранте Вашингтона с выходами: в торговом центре Ланфан-плаза на пересечении 9-й улицы и Ди-стрит, на Ди-стрит между 6-й и 7-й улицами, на пересечении Мэриленд-авеню и 7-й улицы. Поблизости расположены Ланфан-плаза, Национальная аллея, музеи Смитсоновского университета, Федеральное управление гражданской авиации, Почтовая служба. Пассажиропоток — 6.524 млн. (на 2011 год).

Станция для обслуживания Вашингтонским метрополитеном была открыта 1 июля 1977 года, для Виргинского ж/д экспресса — 22 июня 1992 год.

Открытие станции метро было совмещено с завершением строительства ж/д линии длиной 19,0 км, соединяющей Национальный аэропорт и РФК Стэдиум и открытием ещё 15 станций. Оранжевая линия обслуживает станцию со времени открытия 20 ноября 1978 года, Жёлтая линия — с 30 апреля 1983 года, Зелёная линия — с 11 мая 1991 года, Серебряная линия — с 26 июля 2014 года.

Станция VRE 
Станция Виргинского ж/д экспресса (VRE) была открыта в 1992 году, обслуживаясь с 22 июня линией Манассас и с 20 июля линией Фредериксбург. Она расположена непосредственно возле станции метро на Виргиния-авеню между 6-й и 7-й улицами. Станция представлена 1 боковой платформой.

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 WMATA: L'Enfant Plaza Station
 StationMasters Online: L'Enfant Plaza Station
 The Schumin Web Transit Center: L'Enfant Plaza (Upper Level)
 The Schumin Web Transit Center: L'Enfant Plaza (Lower Level)
 D Street and 9th Street entrance from Google Maps Street View
 D Street, between 6th and 7th Streets, from Google Maps Street View
 Maryland Avenue and 7th Street entrance from Google Maps Street View
 Official Website 
 6th Street entrance from Google Maps Street View
 7th Street entrance from Google Maps Street View

Станции Жёлтой линии (Вашингтонского метрополитена)
Станции Зелёной линии (Вашингтонского метрополитена)
Станции Оранжевой линии (Вашингтонского метрополитена)
Станции Серебряной линии (Вашингтонского метрополитена)
Станции Синей линии (Вашингтонского метрополитена)
Станции Вашингтонского метрополитена в Вашингтоне (округ Колумбия)